

Geografie van de Verenigde Staten

Michigan 
 Detroit (Michigan), stad in Michigan
 Detroit Beach, een buurtschap in Michigan
 Detroit techno, muziekstroming uit deze stad
 Metropolitan Detroit (Michigan)
 Stratencircuit Detroit, voormalig stratencircuit
 Detroit (rivier), rivier tussen Michigan en de Canadese provincie Ontario

Elders in de VS 
 Detroit (Alabama), plaats in Alabama
 Detroit (Illinois), dorpje in Illinois
 Detroit (Maine), plaats in Maine
 Detroit Lakes, stad in Minnesota
 Detroit Township, township in Minnesota
 Detroit (Oregon), plaats in Oregon
 Detroit Lake, meer waaraan deze plaats ligt
 Detroit Dam, grote dam bij dit meer
 Detroit (Texas), plaats in Texas

Overig 
 Detroit (bedrijf), Amerikaans fabrikant van onder meer zware motoren voorheen bekend als Detroit Diesel
 Detroit (motorfiets), motorfietsmerk
 Fort Detroit, fort bij de gelijknamige stad in Michigan
 Ludwig Karl Friedrich Detroit (1827 – 1878), Ottomaans militair die de naam als pseudoniem aannam  
 Detroit (film), een Amerikaanse misdaadfilm uit 2017